

Patronyme 

 Paul François Morucci (1868-1935), homme politique français ;
 Valerio Morucci (né en 1949), militant d'extrême gauche et terroriste italien.

Autre 
 Trofeo Salvatore Morucci, course cycliste italienne depuis 1962.